Ольга Викторовна Куланина (род. 1 июня 1971 года, Мичуринск, Тамбовская область) — российская поэтесса, профессиональный филолог, кандидат филологических наук, автор многих популярных песен, которые неоднократно удостаивались престижных премий — «Песня года» и «Золотой граммофон». К некоторым своим произведениям пишет музыку сама.

Биография 
Первые свои стихи начала писать ещё в школе, в возрасте двенадцати лет. После школы закончила Мичуринский государственный педагогический институт и поступила в аспирантуру МПУ, защитила диссертацию по материалам произведений Н.С.Лескова, став кандидатом филологических наук. В этот же период начала писать тексты песен и предлагать их различным исполнителям. Самую первую песню на стихи Куланиной написал композитор Николай Погодаев и исполнил эстрадный певец Сергей Избаш. Эта композиция имела название «Пусть музыка за нас договорит». В скором времени соавторами Ольги Куланиной стали многие композиторы, в числе которых были Вячеслав Добрынин, Марк Минков, Екатерина Семёнова, Александр Рогачёв, Юлиана Донская, Вадим Пташинский, Ольга Стельмах, а с 1999 года началось её творческое содружество с певцом и композитором Андреем Косинским. На сегодняшний день песни на стихи Куланиной входят в репертуар Ирины Аллегровой, Алсу, Алёны Апиной, Лаймы Вайкуле, Николая Баскова, Ксении Георгиади, Николая Караченцова, Ларисы Долиной, Ярослава Евдокимова, Жасмин, Елены Воробей, Льва Лещенко, Александра Малинина, Кристины Орбакайте, Марины Хлебниковой и других известных артистов. На некоторые из этих песен были сняты видеоклипы («За туман», «Надо жить», «Христос-Воскрес!», «Рождественская Русь», «Под ноги цветы», «Евпатория»). В конце 2012 года Куланина написала текст песни «Армения» для международного музыкального проекта, в котором приняли участие звёзды с разных уголков мира имеющие армянские корни, в числе которых Дмитрий Харатьян, Бедрос Киркоров, Зара, Авраам Руссо, Ева Ривас и многие другие. Песню исполнила молодая армянская певица Varda.

В настоящее время Ольга Куланина пишет песни к различным телевизионным проектам, принимает участие в качестве жюри в музыкальных телевизионных конкурсах, живёт в городе Королёве.

Дискография 
 2012 — «Мне до ангела белого…» (CD)

Известные песни на стихи Ольги Куланиной 
 «Первая леди» (музыка Екатерина Семёнова) исполняет Николай Караченцов
 «Скрипач» (музыка Юлиана Донская) исполняет Ирина Аллегрова
 «Не жалей» (музыка Христоса Николопулуса) исполняет Ксения Георгиади
 «Мой деловой мужчина» (музыка Александра Рогачёва) исполняет Ксения Георгиади
 «За туман» (музыка Юлиана Донская) исполняет Марина Хлебникова
 «Будут ветры» (музыка Юлиана Донская) исполняет Юлиана Донская
 «Под ноги цветы» (музыка Екатерины Семёновой) исполняет Юлиан
 «Ветер-скрипач» (музыка Андрей Косинский), исполняют Владимир Асимов, позднее Валерий Леонтьев
 «Ежевичная ягода», «Речной капитан», «Сова и гвоздика» исполняет фольклорная группа «МОРОЗ ШОУ».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ольги Куланиной
 Ольга Куланина на сайте 1000 пластинок

Поэтессы
Поэты России
Русские поэты